La Bastide est un nom porté par de nombreuses localités du sud de la France dont de nombreuses communes.
Ce nom a deux étymologies principales. D’une part, la bastide désigne une ville nouvelle fondée au  ou , principalement dans le quart sud-ouest de la France. D’autre part, la bastide désigne une exploitation agricole, surtout en Provence.

Communes 
 La Bastide dans les Pyrénées-Orientales compte  ;
 La Bastide dans le Var compte  ;
 La Bastide-Clairence, dans les Pyrénées-Atlantiques, compte  ;
 La Bastide-de-Besplas, en Ariège, compte  ;
 La Bastide-de-Bousignac, en Ariège, compte  ;
 La Bastide-de-Lordat, en Ariège, compte  ;
 La Bastide-d'Engras, dans le Gard, compte  ;
 La Bastide-de-Sérou, en Ariège, compte  ;
 La Bastide-des-Jourdans, dans le Vaucluse, compte  ;
 La Bastide-du-Salat, en Ariège, compte  ;
 La Bastide-l'Évêque, en Aveyron, compte  ;
 La Bastide-Pradines, en Aveyron, compte  ;
 La Bastide-Puylaurent, en Lozère, compte  ;
 La Bastide-Solages, en Aveyron et précédemment appelée La Bastide-Teulat, compte  ;
 La Bastide-sur-l'Hers, en Ariège, compte .

Anciennes communes 
 La Bastide en Aveyron, aujourd'hui intégrée à Mur-de-Barrez ;
 La Bastide en Dordogne, aujourd'hui intégrée à Monestier ;
 La Bastide-Capdenac, en Aveyron, aujourd'hui intégrée à La Rouquette ;
 La Bastide-des-Fonts, en Aveyron, aujourd'hui intégrée à Cornus ;
 La Bastide-Louquié, en Aveyron, aujourd'hui intégrée à Cantoin ;
 La Bastide-Nantel, en Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Castanet ;
 La Bastide-Paréage, en Aveyron, aujourd'hui intégrée à Saint-Just-sur-Viaur.

Autres lieux 
 La Bastide, un quartier de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne ;
 La Bastide, un quartier du nord de Limoges ;
 La Bastida ou La Bastide, lieu-dit et château à Olette, Pyrénées-Orientales.
 La Bastide, hameau de la commune de Laveissière, Cantal.

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France